Жера́р Бюке́ (; р. 1954) — французский тубист, музыкальный педагог, дирижёр и композитор, солист камерного оркестра Ensemble Intercontemporain, профессор Парижской консерватории и высшей школы музыки Карлсруэ.

Биография 
Жерар Бюке получил музыкальное образование в консерваториях Страсбурга и Парижа. Помимо консерваторского образования он также дополнительно изучал композицию у Клода Бальифа и Франко Донатони.

С 1976 по 2001 год Бюке играл в парижском камерном оркестре Ensemble Intercontemporain. Кроме того, как приглашённый музыкант он выступал в составе оркестра Парижа, национального оркестра Франции, филармонического оркестра Радио Франции, а также играл в различных джазовых ансамблях.

С 1997 по 1999 год Бюке преподавал камерную музыку в Парижской консерватории, а в 1999 году стал преподавателем класса тубы. С 2000 года он является профессором высшей школе музыки Карлсруэ.

Жерар Бюке — владелец и единственный исполнитель на уникальном инструменте — контрабасовом тромбоне с двумя раструбами (см. фото). Кроме того, он автор композиции «Zwischen» (1997), единственного сочинения, специально написанного для этого инструмента.

Ссылки 
 Официальный сайт

Тубисты по алфавиту
Тубисты Франции
Академические музыканты Франции
Джазмены Франции
Преподаватели Парижской консерватории
Преподаватели Высшей школы музыки Карлсруэ